Dans la transmission d'énergie sans perte, un SuperGrid à hydrogène est une idée pour combiner la transmission d'énergie électrique à très longue distance avec la distribution d'hydrogène liquide, pour atteindre la supraconductivité dans les lignes électriques. L'hydrogène est à la fois un carburant distribué et un réfrigérant cryogénique pour les lignes électriques, les rendant supraconductrices. Les partisans du concept le décrivent comme étant dans une phase "visionnaire", pour laquelle aucune nouvelle percée scientifique n'est requise mais qui nécessite des innovations technologiques majeures avant de pouvoir évoluer vers un système pratique.  Un système pour les États-Unis devrait nécessiter "plusieurs décennies" avant de pouvoir être pleinement mis en œuvre. 

Une conception proposée pour un câble supraconducteur comprend une ligne CC bipolaire supraconductrice fonctionnant à ± 50 kV, et 50 kA, transmettant environ 2,5 GW sur plusieurs centaines de kilomètres avec une résistance nulle et presque aucune perte de ligne. Les lignes à courant continu haute tension (HVDC) ont la capacité de transmettre des puissances similaires, par exemple un système HVDC de 5 gigawatts est en cours de construction le long des provinces du sud de la Chine sans l'utilisation de câbles supraconducteurs. 

Aux États-Unis, un Continental SuperGrid de 4 000 kilomètres de long pourrait transporter 40 000 à 80 000 MW dans un tunnel partagé avec des trains maglev à grande vitesse longue distance, qui à basse pression pourraient permettre des trajets transcontinentaux d'une heure. Le pipeline d'hydrogène liquide permettrait à la fois de stocker et de livrer de l'hydrogène. 

1,5% de l'énergie transmise sur le British AC Supergrid est perdue (transformateur, échauffement et pertes capacitives). Parmi ces pertes, un peu moins des deux tiers (soit 1% du total sur le SuperGrid britannique), représentent des pertes de type chauffage résistif. Avec les lignes électriques supraconductrices, les pertes capacitives et de transformateur (dans le cas improbable où les lignes de transmission seraient encore des lignes CA aériennes) resteraient les mêmes. De plus, les lignes aériennes ne se prêtent pas du tout bien physiquement à l'incorporation de canalisations d'hydrogène cryogénique, en raison du poids probable du milieu de transmission et de la grande fragilité des matériaux en surfusion. Il serait probablement nécessaire qu'une ligne de transmission transportant de l'hydrogène en surfusion soit souterraine, ce qui signifie à son tour que pour un tel câble, s'il avait une distance quelconque (par exemple, plus de 60 km), la puissance devrait être convertie en courant continu et transmise en tant que telle, sinon les pertes capacitives seraient trop élevées. Dans ce cas, les pertes électroniques de puissance dans les sous-stations de conversion AC/DC annuleraient une partie ou la totalité des économies d'énergie de la ligne supraconductrice elle-même.

De tels câbles pourraient être utilisés pour interconnecter efficacement les réseaux électriques régionaux de conception conventionnelle.

Voir aussi 

 Câbles supraconducteurs
 Courant continu haute tension
 Ligne à haute tension
 Réseau électrique
 Station à hydrogène
 Hydrogénoduc

Sources et références

Liens externes 

 Atelier SuperGrid à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign

Supraconductivité
Hydrogène
Transport de l'énergie